

Seedning 

  Ashleigh Barty (kvartsfinal) 
  Simona Halep (kvartsfinal) 
  Naomi Osaka (segrare)
  Sofia Kenin (andra omgången)
  Elina Svitolina (fjärde omgången)
  Karolína Plíšková tredje omgången)
  Aryna Sabalenka (fjärde omgången)
  Bianca Andreescu (andra omgången)
  Petra Kvitová (andra omgången)
  Serena Williams (semifinal) 
  Belinda Bencic (tredje omgången)
  Viktoryja Azaranka (första omgången)
  Johanna Konta (första omgången, uppgivet)
  Garbiñe Muguruza (fjärde omgången)
  Iga Świątek (fjärde omgången)
  Petra Martić (första omgången)
  Jelena Rybakina (andra omgången)
  Elise Mertens (fjärde omgången)
  Markéta Vondroušová (fjärde omgången)
  Maria Sakkari (första omgången)
  Anett Kontaveit (tredje omgången)
  Jennifer Brady (final)
  Angelique Kerber (första omgången)
  Alison Riske (första omgången)
  Karolína Muchová (semifinal) 
  Julija Putintseva (tredje omgången)
  Ons Jabeur (tredje omgången)
  Donna Vekić (fjärde omgången)
  Jekaterina Aleksandrova (tredje omgången)
  Wang Qiang (första omgången)
  Zhang Shuai (första omgången)
  Veronika Kudermetova (tredje omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna 2021